Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Ząbek – polski artysta grafik 
 Maciej Ząbek – polski antropolog
 Mirosław Ząbek – polski lekarz 
 Zbigniew Ząbek –  polski specjalista w dziedzinie geodezji